Middagsfjall (Kunoy), berg op Faeröer met een hoogte van 805 meter
 Middagsfjall (Eysturoy), berg op Faeröer met een hoogte van 601 meter
 Middagsfjall (Vágar), berg op Faeröer met een hoogte van 343 meter